Меджидов Марат Энверович (, род. ) — российский боец Ушу-саньда. Профессиональное прозвище — «Пантера».

Биография 
Родился Марат 10 декабря 1982 года в селе Хкем (Дагестан), жил и рос в городе Дербент. По национальности — лезгин. В 1998 году окончил общеобразовательную школу, а в 2000 году переехал в Москву.

Серьезно заниматься спортом Марат начал с 2002 года, когда земляки познакомили его с заслуженным тренером России Магомед-Камилем Рабадановым в спортивном клубе «КИТЕК». В 2003 году Марата призвали на срочную военную службу. Воинская часть относилась к Центральному региональному командованию Внутренних Войск МВД России. На службе он в составе спортроты участвовал в различных турнирах. После срочной службы продолжил служить на контрактной основе 3 года в звании прапорщика, затем контракт был продлён ещё на три года. Как большой поклонник спорта, Марат участвовал во многих соревнованиях по рукопашному бою, боям без правил, кунгфу- саньда, ушу-саньда.

Регалии 
Многократный чемпион России по рукопашному бою в весе 75 кг (2008). Серебряный призёр Кубка Мира (Перуджо, Италия, 2007). Бронзовый призёр Кубка Мира (Пекин, 2009). Золотой призёр Чемпионата Европы по универсальным боям (Баку, 2009). Золотой призёр Чемпионата Мира по кунгфу-сан,Чемпион мира по ушу-саньда 2010г

.Победитель кубка мира по кунгфу-саньда по проф(Россия 2014)
Мастер спорта РФ по ушу-саньда, Мастер Спорта Международного Класса по ушу-саньда, Заслуженный Тренер РФ

Мастера ушу России